V poháru Intertoto 1997 zvítězily a zároveň postoupily do poháru UEFA tři týmy Olympique Lyon, SC Bastia a AJ Auxerre.

Základní skupiny

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Skupina 5

Skupina 6

Skupina 7

Skupina 8

Skupina 9

Skupina 10

Skupina 11

Skupina 12

Semifinále 

|}

Finále 

|}

Externí odkazy 
 Intertoto 1997 z uefa.com
 Intertoto 1997 z rsssf.com

1997
Fotbal v Evropě v roce 1997